Видеография Bangtan Boys — это страница с перечнем официальных видео южнокорейского бойбенда BTS. Группа состоит из семи участников и дебютировала в 2013 году под управлением Big Hit Entertainment. Видеография коллектива включает в себя официальные видеоклипы (как японские, так и корейские) и танцевальные версии.

Официальные видеоклипы

Корейские

Японские

Сольные видеоклипы участников

Трейлеры и мини-фильмы

Танцевальные версии

Примечания 

BTS
BTS